Зимарово — топоним; название населённых пунктов в России:

 Зимарово — деревня в Кораблинском районе Рязанской области.
 Зимарово — село в Александро-Невском районе Рязанской области.